Нова Холандија се може односити на:
 , историјско име континенталне Аустралије
 , a claim during a Dutch occupation of Acadia in northeastern North America in the 1670s;
 , острво код града Санкт Петербурга у Русији

или:
 , холандска колонија у северном делу садашњег Бразила, од 1630. до 1654. године

Види још 
 Нова Низоземска, колонија Низоземске републике из 17. века на источној обали данашњих Сједињених Америчких Држава
 Њу Холанд